Минут — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Минут, Андрей Яковлевич (1773—1842) — российский военачальник, генерал-лейтенант, учёный-артиллерист.
 Минут, Виктор Николаевич (1868—1934) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Минут, Фёдор Христианович  (1817—1868) — российский военачальник, генерал-майор, редактор «Артиллерийского Журнала».

См. также 
 Минута
 это время бл*

Примечания